Onderdistrict in Indonesië
 Banyuresmi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Banyuresmi (Jiput), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Banyuresmi (Banyuresmi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Banyuresmi (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Banyuresmi (Sukahening), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Banyuresmi (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java